L'Espitau d'Orion (en francès L'Hôpital-d'Orion) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges relacionats 
Gastó III de Foix hi va morir el 1391.

Referències 

Municipis del Cantó de Sauvatèrra de Biarn